Ben Davies peut désigner :
  (1981-), footballeur britannique ;
 Ben Davies (1993-), footballeur international gallois ;
 Ben Davies (1995-), footballeur anglais ;
  (1991-), joueur britannique de hockey sur glace ;
 (1989-), rugbyman anglais.